Риза Фахрутдинович Ишмурат (Ишмуратов) (1 ноября 1903 — 29 октября 1995) — татарский драматург, общественный деятель, публицист, режиссёр, Заслуженный деятель искусств Татарской АССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1983), участник Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

Биография 
Ишмурат Риза Фахрутдинович родился 11 ноября 1903 года в семье крестьянина в деревне Бадряш Янаульского района Башкортостана.С 1911—1915 гг. учился в сельской школе. В 1917—1918 гг. учился в Уфимском медресе «Усмания», в 1919—1922 гг. — в педагогическом техникуме в г. Уфе. В 1923—1926 гг. учится в Татарском государственном театральном техникуме. После окончания театрального техникума, работает режиссёром в Татарском академическом театре имени Галиаскара Камала. С 1927 года становится членом КПСС. В 1930 году окончил Высшие курсы искусствоведения при Ленинградском институте истории искусств. С 1931 по 1940 годы руководитель коллегии режиссёров, режиссёр-постановщик и заведующий литературной частью Татарского академического театра, заместитель начальника Управления по делам искусств при СНК ТАССР. Участник Великой Отечественной войны. Внук Ризы Ишмурата — Айрат Ишмуратов, кларнетист, композитор и дирижёр в настоящее время проживает в Канаде.

Творчество 
Риза Фахрутдинович является автором многих драматургических произведений. В 1926 году в Татарском академическом театре были поставлены его первые пьесы («Йокы патшалыгында» — «В царстве сна», «Втек философ» — «Философ-оборванец»). Тематику и содержание драматургии Ишмуратова определяли идеологические установки советского времени. В 1930-е гг. в драматургии Ризы Фахрутдиновича на передний план выступили проблемы утверждения новой советской морали, которые решались на фоне и в ситуациях классовой борьбы на стройках, в деревнях, в среде интеллигенции, студенчества. В годы войны, находясь на фронте, Ишмуратов Р. Ф. не прекращал творчества. Его пьесы с успехом шли на сценах татарских театров. После войны Риза Ишмуратов продолжал заниматься творчеством. В Союзе писателей Татарской АССР он возглавлял секцию драматургов, вел работу с творческой молодежью. Выступал не только как драматург, но и как талантливый публицист и переводчик.

Пьесы 
 За Родину (1936)
 Родина (1938)
 Гюльзада (1939)
 Дочери Родины (1941)
 Возвращение (1942)
 Светлый путь (1947)
 Близкий друг (1949)
 В новой слободе (1951)
 Чертополох (1954)
 Таинственная мелодия (1960)
 Буре навстречу

Поставленные спектакли 
 Славная эпоха (1931)
 Чудесный сплав (1933)
 Первые цветы (1934)
 Чужой ребёнок (1935)
 Хлеб (1936)
 Их было трое (1936)
 Испытание (1938)
 Родина (1939)

Награды 
 Орден Отечественной войны Ⅱ степени
 Орден Красной Звезды
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта» (14 июня 1957)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1983)
 Заслуженный деятель искусств Татарской АССР

Примечания

Ссылки 
 «Литературная карта Республики Башкортостан» 
 «БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 

Заслуженные деятели искусств РСФСР
Заслуженные деятели искусств Татарской АССР
Татарские драматурги
Персоналии:Татарский театр имени Галиасгара Камала‎